BFC Viktoria 1889 (celým názvem: Berliner Fußball-Club Viktoria 1889) byl německý fotbalový klub, který sídlil v berlínském městském obvodu Tempelhof-Schöneberg. Klub byl založen v roce 1889 jako BTuFC Viktoria 89, zanikl v roce 2013 po fúzi s Lichterfelder FC Berlin do nově založeného FC Viktoria 1889 Berlin. Klub se stal za svoji existenci dvojnásobným německým mistrem (v letech 1908 a 1911).

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Friedrich-Ebert-Stadion s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

 1889 – BTuFC Viktoria 89 (Berliner Thorball- und Fußball-Club Viktoria von 1889)
 1933 – BFC Viktoria 89 Berlin (Berliner Fußball-Club Viktoria 89 Berlin)
 1944 – KSG Lufthansa/Viktoria 89 Berlin (Kriegsspielgemeinschaft Lufthansa/Viktoria 89 Berlin)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Tempelhof (Spielgemeinschaft Tempelhof)
 1949 – BFC Viktoria 1989 (Berliner Fußball-Club Viktoria 1989)
 2013 – fúze s Lichterfelder FC Berlin ⇒ FC Viktoria 1889 Berlin
 2013 – zánik

Získané trofeje 

 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 2× )
 1907/08, 1910/11
 Brandenburgische Fußballmeisterschaft ( 8× )
 1901/02, 1905/07, 1907/08, 1908/09, 1910/11, 1912/13, 1915/16, 1918/19
 Gauliga Berlin-Brandenburg ( 1× )
 1933/34
 Berliner Stadtliga ( 2× )
 1954/55, 1955/56
 Berliner Pokal ( 6× )
 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1925/26, 1926/27, 1952/53

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1933–1938: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1938–1939: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1939–1940: Gauliga Berlin-Brandenburg – sk. A
 1940–1944: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1945–1947: Berliner Stadtliga – sk. A
 1947–1948: Amateurliga Berlin – sk. C
 1948–1963: Berliner Stadtliga
 1963–1964: Amateurliga Berlin
 1964–1966: Fußball-Regionalliga Berlin
 1966–1967: Amateurliga Berlin
 1977–1983: Fußball-Oberliga Berlin
 1983–1984: Landesliga Berlin
 1988–1990: Landesliga Berlin
 1992–1993: Landesliga Berlin – sk. 2
 1997–1998: Landesliga Berlin – sk. 2
 1998–2002: Verbandsliga Berlin
 2002–2003: Landesliga Berlin – sk. 2
 2003–2004: Landesliga Berlin – sk. 1
 2004–2006: Landesliga Berlin – sk. 2
 2006–2008: Verbandsliga Berlin
 2008–2011: Berlin-Liga
 2011–2013: Fußball-Oberliga Nordost Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1906/07: Klub v německém mistrovství skončil ve finále, kde podlehl klubu Freiburger FC poměrem 1:3.
 1907/08: Klub v německém mistrovství došel do finále, kde zvítězil nad klubem FC Stuttgarter Cickers poměrem 3:1.
 1908/09: Klub v německém mistrovství skončil ve finále, kde podlehl klubu FC Phönix Karlsruhe poměrem 2:4.
 1910/11: Klub v německém mistrovství došel do finále, kde zvítězil nad klubem VfB Leipzig poměrem 3:1.
 1911/12: Klub v německém mistrovství skončil v semifinále, kde podlehl klubu Holstein Kiel poměrem 1:2 po prodloužení.
 1912/13: Klub v německém mistrovství skončil v semifinále, kde podlehl klubu VfB Leipzig poměrem 1:3.
 1932/33: Klub v německém mistrovství skončil v osmifinále, kde podlehl klubu FC Schalke 04 poměrem 1:4.
 1933/34: Klub v německém mistrovství skončil v semifinále, kde podlehl klubu 1. FC Norimberk poměrem 1:2.
 1943/44: Klub v soutěži účinkoval pod společným názvem KSG Lufthansa/Viktoria 89 Berlin.
 1954/55: Klub v německém mistrovství skončil v základní skupině 1, kde se umístil na čtvrtém (posledním) místě.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky – archiv z 20. června 2013 

Zaniklé německé fotbalové kluby
Zaniklé sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1889
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013